Collegio uninominale Sicilia - 04 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Sicilia - 04 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020